Control (album van Janet Jackson), een album van de Amerikaanse r&b-zangeres uit 1986
Control (single van Janet Jackson), single van Janet Jackson van het gelijknamige album
Control (album van Kensington), een album van de Nederlandse band uit 2016
Control (bedrijf), een detacheringsbedrijf
Control (computerspel), een computerspel van Remedy Entertainment
Control (film), een film van Anton Corbijn uit 2007
Control (schaatsploeg), een (voormalige) Nederlands langebaanploeg
Control (tijdschrift), vakblad voor de Nederlandse game-industrie
Control (toets), een speciale toets op het toetsenbord van een computer
Control (Zoe Wees), single uit 2002